Die Demaurex & Cie S.A. (Marktauftritt Aligro) mit Sitz in Chavannes-près-Renens ist ein im Nahrungsmittelgrosshandel tätiger Schweizer Gastrolieferant. 

Das Unternehmen beliefert primär Gastronomiebetriebe und Detailhändler mit Lebensmitteln und Getränken. Dazu betreibt Demaurex & Cie unter der Marke Aligro vierzehn  Abholgrossmärkte. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen auch andere Grossverbraucher ausserhalb der Gastronomiebranche wie Unternehmen, Selbständige, Klubs und Vereine sowie Privatpersonen. 

Das heute in dritter Generation von den Brüdern Dominique und Etienne Demaurex geführte Familienunternehmen erwirtschaftete 2006 einen Umsatz von 153 Millionen Schweizer Franken und ist der grösste Nahrungsmittelgrosshändler der französischsprachigen Schweiz.

Gegründet wurde das Unternehmen 1923 durch die Brüder Paul und Ernest Demaurex. Unter der Leitung von Pierre Demaurex, Sohn von Ernest Demaurex, wurde 1966 in Genf der erste Abholgrossmarkt eröffnet. Diesem folgte drei Jahre später ein weiterer Markt in Chavannes. Der dritte Abholgrossmarkt wurde im Herbst 2005 in Sion eröffnet und der vierte im Januar 2012 in Matran.

Im September 2017 erwarb Demaurex den Geschäftsbereich Cash + Carry Angehrn von der Migros-Grosshandelstochter Saviva AG. Somit kamen neun weitere Standorte hinzu.

Weblinks 
 Website der Demaurex & Cie S.A.

Einzelnachweise 

Lebensmittelgroßhändler
Unternehmen (Kanton Waadt)
Chavannes-près-Renens
Gegründet 1923